La Honda Indy 200 2012 è la dodicesima tappa della stagione 2012 della Indy Racing League. Si è disputata il 5 agosto 2012 sul circuito di Mid-Ohio, nei pressi di Lexington e ha visto la vittoria di Scott Dixon.

Gara

Gare dell'IRL 2012